Samuel Brown House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Samuel Brown House (West Richwoods, Arkansas), NRHP-ID 85002204
 Samuel Brown House (Roachdale, Indiana), NRHP-ID 06000520